Лисичье — название населённых пунктов:

Украина 
 Лисичье — посёлок в Амвросиевском районе Донецкой области.
 Лисичье — село в Верхнерогачикском районе Херсонской области.
 Лисичье — село в Славутском районе Хмельницкой области.